Bonna peut désigner :

Nom de famille 
 Henriette Bonna (1510-1537), militante protestante de Genève
 Aimé Bonna (1855-1930), ingénieur et entrepreneur français
 Narve Bonna (1901-1976), sauteur à ski norvégien
 Pénélope Bonna (1988-), judokate française

Lieux 
 Bonna, une cité romaine en Allemagne

Autres 
 Herpyllus, appelé aussi Bonna, un genre d'araignées

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme